Гарга — один із ріші, ведичних мудреців

Гарга — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Гарга — село, Курумканський район, Бурятія